Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Серена Вільямс.

Зрештою Вільямс виграла турнір, у фіналі перемігши чотириразову фіналітку Марію Шарапову з рахунком 4–6, 6–3, 6–0. Це був для неї рекордний, шостий, титул на цьому турнірі.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 4

Секція 7

Секція 8

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  '''Лорен Девіс

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Sony Open Tennis
Sony Open Tennis 2013